Göksun (district), een district in de provincie Kahramanmaraş in Turkije
 Göksun (plaats), een plaats in het gelijknamige district